

Geografia
 Dalberg – comune della Renania-Palatinato, in Germania
 Dalberg-Wendelstorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone
 Dalberg – antica famiglia patrizia di Magonza
 Adolfo di Dalberg – abate tedesco
 Ferdinand Dalberg-Acton – nobile britannico
 John Emerich Edward Dalberg-Acton – storico e politico britannico
 Johann Friedrich Hugo von Dalberg – compositore, pianista e letterato tedesco
 Karl Theodor von Dalberg – principe e arcivescovo tedesco
 Marianne von Dalberg – contessa tedesca
 Richard Lyon-Dalberg-Acton, II barone Acton – diplomatico inglese
 Wolfgang Heribert von Dalberg – politico, direttore teatrale e letterato tedesco